Le tournoi Santiago Open 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Santiago Open qui se déroule du 15 au  à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés. 

En finale, Adrian Grant remporte le titre face à Omar Mosaad.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santiago Open
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Santiago Open
Squash en 2010
Sport en Espagne en 2010
Sport en octobre 2010